„Пежо 208“ (Peugeot 208) е модел малки автомобили (сегмент B) на френската компания „Пежо“, произвеждан в две последователни поколения от 2012 година насам.

Предлага се като хечбек с три или пет врати и замества предходния модел „Пежо 207“, запазвайки голяма част от неговата ходова част. Базиран е на платформата на второто поколение на „Ситроен C3“ и по-луксозния „DS 3“, а през 2013 година на същата платформа започва да се произвежда и малкия многофункционален автомобил „Пежо 2008“.



Бележки 

208
Малки автомобили
Електрически автомобили